Лигурия:
 Лигурия — административный регион Италии
 (356) Лигурия — астероид Главного пояса
 Лигурия — область на Меркурии
 «Лигурия» — совместная армейская группа из немецких вооружённых сил и вооруженных сил Итальянской социальной республики.